St Mary’s lub St. Mary’s
 St Mary’s – brytyjska wyspa w archipelagu Scilly
 Port lotniczy St Mary’s – port lotniczy na wyspie
 St Mary’s Bay – wieś w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Shepway
 St Mary’s Stadium – stadion piłkarski w Southampton, w Anglii
 St. Mary’s – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 hrabstwo St. Mary’s (ang. St. Mary’s County) – hrabstwo w USA, w stanie Maryland
 St. Mary’s Island – wyspa w Gambii, u ujścia rzeki Gambia do Oceanu Atlantyckiego
 St. Mary’s – miejscowość w USA, w stanie Alaska, w okręgu Kusilvak
 St. Mary’s – CDP w USA, w stanie Kolorado, w hrabstwie Clear Creek

Zobacz też 
 St. Mary
 St. Marys
 St Mary’s Bay
 Ramsey St Mary’s – wieś w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire, w dystrykcie Huntingdonshire